Stresemannallee steht für: 

 Stresemannallee (Bad Hersfeld) in Bad Hersfeld
 Stresemannallee (Frankfurt am Main) in Frankfurt am Main
 Stresemannallee (Hamburg) in Hamburg
 Stresemannallee (Hannover) in Hannover
 Stresemannallee (Neuss) in Neuss